Друк на вимогу
 POD формат
  (також відома як Plain Old Data, «прості старі дані»)
 Под, основна одиниця планувальника у системі Kubernetes